Блін — мова, що належить до афразійської макросімʼї, кушитської сімʼї. Поширена в Еритреї (регіон Ансеба). Вивчається в початкових школах, виходять журнали і радіопередачі.

Писемність 
Мова блін користується латиницею та ефіопським письмом.

Латиниця 
Латинська абетка для мови блін була створена в 1990-х роках. Еритрейський уряд вирішив, що всі несемітські мови повинні записуватися алфавітами на основі латиниці.

Ефіопське письмо 
Для мови блін ефіопське письмо було введене у 1882 році християнськими місіонерами.

Було вирішено, що мови блін, авнгі та хамтанга використовуватимуть спільну писемність з однаковим набором знаків.

Також для мови блін існує версія ефіопського письма, яка майже така сама, як вищенаведена, але містить значно менше знаків для огублених приголосних.

Примітки

Додаткові джерела і посилання 

 Євангеліє від Марка мовою блін (ефіопське письмо).
 Мова блін на сайті Ethnologue: Bilen. A language of Eritrea 
 Мова блін на сайті Glottolog 3.0: Language: Bilin  
 Мова блін на сайті WALS Online: Language Bilin  

Писемності Африки
Мови Еритреї
Кушитські мови